KOG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khong Khong Is. (Laos)
 kog – codice ISO 639-3 della lingua kogi